Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2007 je devetintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 3. in 18. februarjem 2007 v Åreju, Švedska, v petih disciplinah za moške in ženske ter ekipni tekmi.

Sodelujoče države

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Ekipno

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

2007
2007 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Åre